Horatius Vitringa, schepen van Leeuwarden
Wigerus Vitringa (1657-1725), kunstschilder en advocaat
Campegius Vitringa (1659-1722), theoloog
Campegius Vitringa (1693-1723), theoloog
Martinus Vitringa (1717), predikant
Lambertus Julius Vitringa (1753-1810), advocaat en schrijver
Herman Hendrik Vitringa (1757-1801), voorzitter nationale vergadering Bataafse Republiek
Campegius Vitringa (1786-1864), rechtsgeleerde en burgemeester van Ermelo
Herman Hendrik Vitringa (1814-1875), burgemeester van Ermelo
Annes Johan Vitringa (1827-1901), auteur
 Charlotte Bronsveld-Vitringa (1871-1933), politica en kloosterlinge